Vollmann ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Konrad Vollmann (1933–2012), deutscher Mittellateiner
 Christian Vollmann (* 1977), deutscher Unternehmer
 Franz Vollmann (1858–1917), bayerischer Botaniker, Verfasser der Flora von Bayern
 Hans Vollmann (1909–1994), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Jochen Vollmann (* 1963), deutscher Medizinethiker
 Karl August Vollmann (1896–1955), deutsch-US-amerikanischer Werkzeugschlosser und Spediteur, verhinderte die Bombardierung Bergisch Gladbachs
 Karl-Heinz Vollmann (* 1939), österreichischer Politiker, Landtagsabgeordneter der Steiermark
 Korbinian Vollmann (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Manuela Vollmann (* 1961), österreichische Erwachsenenbildnerin 
 Michael Vollmann (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Peter Vollmann (* 1957), deutscher Fußballtrainer
 Remigius Vollmann (1861–1928), bayerischer Flurnamenforscher und Lehrer
 Rolf Vollmann (* 1934), deutscher Autor
 Siegmund Vollmann (1871–1946), deutscher Arzt und langjähriger Schriftleiter des Deutschen Ärzteblatts

 William T. Vollmann (* 1959), US-amerikanischer Romancier und Journalist

Siehe auch:
 Follmann
 Volmann
 Volman
 Folman